Harrison ist
 ein häufig vorkommender Vor- und Familienname, siehe Harrison (Name)
 eine politisch einflussreiche Familie in den USA, siehe Harrison (Politikerfamilie)
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (4149) Harrison

Harrison ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harrison (Arkansas)
 Harrison (Georgia)
 Harrison (Idaho)
 Harrison (Illinois), im Winnebago County
 Harrison (Maine)
 Harrison (Michigan)
 Harrison (Nebraska)
 Harrison (New Jersey)
 Harrison (New York)
 Harrison (Ohio)
 Harrison (Oklahoma)
 Harrison (South Dakota), im Douglas County
 Harrison (Tennessee)
 Harrison (Clay County, West Virginia)
 Harrison (Mineral County, West Virginia)
 Harrison (Calumet County, Wisconsin)
 Harrison (Lincoln County, Wisconsin)
 Harrison (Town, Calumet County), Town(ship) in Wisconsin
 Harrison (Town, Grant County), Town(ship) in Wisconsin
 Harrison (Town, Lincoln County), Town(ship) in Wisconsin
 Harrison (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Harrison (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin
 Harrison City (Pennsylvania)

Unternehmen:
 A. Harrison & Sons, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien und Nutzfahrzeugaufbauten aus Dewsbury
 R. Harrison & Son, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien aus London
 Harrison Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Harrison ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Harrison Bluff, Landspitze der Ross-Insel
 Harrison-Gletscher, Gletscher an der Clarie-Küste des Wilkeslands
 Harrison Ice Ridge, Eisrücken an der Shirase-Küste des Marie-Byrd-Lands
 Harrison-Nunatak, Nunatak auf der Thurston-Insel
 Harrison-Passage, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands
 Harrison Peak, Berg im Viktorialand
 Harrison Point, Landspitze von Südgeorgien
 Harrison Stream, Schmelzwasserfluss der Ross-Insel

Siehe auch:
 Mount Harrison
 Harrison County
 Harrison Township
 Harrysson